17. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się 2 września 2012 roku na skoczni Malinka w Wiśle.

W konkursie na dużej skoczni zwyciężył Maciej Kot, srebrny medal zdobył Krzysztof Biegun, a brązowy - Kamil Stoch.

Równolegle z mistrzostwami Polski odbyły się mistrzostwa Czech. Złoty medal zdobył Antonín Hájek, srebrny Borek Sedlák, a brązowy - Lukáš Hlava.

Wyniki konkursu 

Na starcie kwalifikacji pojawiło się 87 zawodników, w konkursie wystartowało pięćdziesięciu jeden.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle